Янаґава-хан (梁川藩) — хан в Японії, у провінції провінція Муцу.
 Янаґава-хан (梁川藩) — хан в Японії, у провінції Оварі.
 Янаґава-хан (柳河藩) — хан в Японії, у провінції Тікуґо.

Хани Японії